Rijnders est un patronyme porté notamment par :

 Nico Rijnders (1947-1976), joueur de football international néerlandais ;
 Roderick Rijnders (1941-2018), rameur d'aviron néerlandais.